een verouderde naam voor Shetland, zie Shetlandeilanden
 Hitland (Nieuwerkerk aan den IJssel), een natuurgebied in de polder ten zuidoosten van Nieuwerkerk aan den IJssel